La ABA 2 Liga 2020-2021 è stata la 4ª edizione della ABA 2 Liga, il secondo livello della Lega Adriatica.

Squadre partecipanti

Formato 
A seguito della pandemia di COVID-19 la regular season è stata divisa in tre mini tornei, con i primi due composti da 4 partite per ogni squadra, mentre l'ultimo da cinque. Il primo torneo si è disputato a Čajetina, in Serbia, il secondo a Banja Luka, in Bosnia ed Erzegovina, mentre l'ultimo a Sarajevo, sempre in Bosnia ed Erzegovina. Al termine della regular season le migliori otto squadre accedono ai play-off promozione, mentre le peggiori quattro disputano i play-out.

Regular season

Play-off

Play-out 
I play-out sono stati cancellati il 3 aprile a causa della pandemia di COVID-19 in Europa.

Spareggio promozione/retrocessione 

|}

Voci correlate 
 ABA Liga 2020-2021

Pallacanestro nel 2020
Pallacanestro nel 2021
ABA Liga